Le terme damâr désigne soit :
le style dhamâr
le rythme dhamâr

Musique indienne